Меа́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Ліможа, 29 км на північ від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 261 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 548,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Меан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Меан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез